XXXVI Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл с 13 марта по 3 апреля 1990 года в Ленинграде. В нём приняли участие 19 спортсменов сыгравших по круговой системе. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионом страны стал Алексей Чижов. Второе место у Евгения Ватутина, на третьем месте Гунтис Валнерис. Призёры получили путёвки на очередной чемпионат мира.

Первоначально в турнире планировалось участие 18 шашистов, но 6 марта было принято решение увеличить число участников на два, предоставив эти места для хозяев чемпионата Александра Дыбмана и Михаила Кореневского. Александр Дыбман не стал участвовать в чемпионате. Уже в ходе турнира телеграммой Госкомспорта из числа участников по политическим мотивам был исключён Эдвард Бужинский (11 марта Литва провозгласила свою независимость).

Итоговое положение

Литература 
 Журнал «Шашки» 1990 № 9, с.1-6.

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки». 1990 № 9

Мужчины 1990
Соревнования по международным шашкам в Санкт-Петербурге
1990 год в шашках
Спорт в России в 1990 году
Март 1990 года
Апрель 1990 года
1990 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1990 году